Ван Чжэн (; ) — китайская легкоатлетка, которая специализируется в метание молота. Призёр чемпионатов мира и Азиатских игр. Двукратная чемпионка Азии. Участница летних Олимпийских игр 2008 и 2016 годов.

Карьера 
В 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине, Ван Чжэн выступала в секторе метания молота. Она заняла итоговое 32-е место, метнув снаряд на 65,64 метра. 

Ван Чжэн представляла Китай на чемпионате мира 2015 года в Лондоне, и завоевала серебряную медаль. 

На летних Олимпийских играх в Бразилии Ван Чжен представляла Китай в соревнованиях по метанию молота. Заняла итоговое десятое место, показав результат 70,60 метров.

28 сентября 2019 года Ван Чжэн в Дохе стала бронзовым призёром чемпионата мира в метание молота, метнув снаряд на 74,76 метра.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Легкоатлеты Китая
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года